Sanne har flere betydninger:

 Susanne – et pigenavn
 Sanne (by) – en by i delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland
 Sanne (album) – album fra Sanne Salomonsen